Holbein puede referirse a:
 Hans Holbein el Viejo (1460 o 1465-1524). Pintor que pasó del estilo gótico al renacentista en Alemania.
 Hans Holbein el Joven (1497-1543), su hijo, quien pintó muchos retratos de la corte del rey Enrique VIII de Inglaterra.
 Ambrosius Holbein (1494–1519), hijo también de Hans Holbein el Viejo.
 Sigmund Holbein (1470–1540), hermano de Hans Holbein el Viejo.
 Holbein es también el nombre de un cráter situado en la superficie de Mercurio.

Escultura
 Holbeinpferd en Friburgo de Brisgovia, Alemania

Enlaces externos